Ко́ка может означать:
 Кока, или кокаиновый куст () — кустарник семейства Эритроксиловые.
 Кока — листья кокаинового куста, местный пищевой продукт, а также сырьё для производства кокаина
 Кока-кола — газированный безалкогольный напиток.
 Кока — эра японского традиционного летосчисления.
 Кока — вид поощрительных очков в дзюдо.

Ойконим
 Кока — посёлок в Испании.
 Замок Кока
 Кока — город в Японии.

Гидроним
 Кока — озеро в Италии.
 Кока — одно из названий озера Удсу в Эстонии.
 Кока — водохранилище в Эфиопии.

Персоналии
 Кока, Евгений Константинович (1893—1954) — молдавский советский скрипач и композитор.
 Кока, Имоджен (1908—2001) — американская комедиантка.
 Кока, Клава (настоящая фамилия Высокова; род. 1996) — российский видеоблогер и певица лейбла Black Star.
 Кока — творческий псевдоним советского музыканта Николая Каткова.

См. также 

 
 
  (значения)